Au cours de cet article, en direction d'un approfondissement de notions de la parenté (voir articles : Filiation, Alliance et annexes à la parenté), trois étapes seront présentées : terminologie et terminaisons, usages et enjeux, théorisations anthropologiques. L'article portant sur la notation de la parenté est un outil pouvant s'avérer nécessaire à la compréhension.

Terminologie et terminaisons 

La parenté est théorisable par le biais d'une nomenclature à la fois singulière et plurielle, fonction de chaque société, ce qui n'est pas sans lui conférer une certaine complexité. Il en résulte deux notions nomenclaturales : la terminologie et les terminaisons.

La terminaison se subdivise en deux catégories :

En termes d'adresse, Ego nomme le parent (consanguin ou allié) par un nom singulier. (exemple : père, papa, tonton, mamie,...)

En termes de référence, Ego désigne l'un de ses parents (encore consanguin ou allié) en conversation à un autre individu. (exemple : mon père, mon oncle, ma grand-mère, la sœur de mon père,...)

Dénominations 
 demi-sœur = celui qui, par rapport à l'autre personne, a un de ses deux parents en commun
 demi-frère = celui qui, par rapport à l'autre personne, a un de ses deux parents en commun
 sœur = celui qui, par rapport à l'autre personne, a les deux parents en commun
 frère = celui qui, par rapport à l'autre personne, a les deux parents en commun
 mère = femme qui a mis au monde un ou plusieurs enfants
 père = homme qui a engendré, donné naissance à un ou plusieurs enfants
 fille = personne du sexe féminin, considérée par rapport à son père, à sa mère
 fils = personne du sexe masculin, considérée par rapport à son père, à sa mère
 grand-mère ou aïeule = mère du père ou de la mère
 grand-père ou aïeul = père du père ou de la mère
 petite-fille = fille du fils ou de la fille
 petit-fils = fils du fils ou de la fille
 tante = sœur du père ou de la mère
 oncle = frère du père ou de la mère
 nièce = fille du frère ou de la sœur
 neveu = fils du frère ou de la sœur
 demi-tante = demi-sœur du père ou de la mère
 demi-oncle = demi-frère du père ou de la mère
 demi-nièce = fille du demi-frère ou de la demi-sœur
 demi-neveu = fils du demi-frère ou de la demi-sœur
 demi-cousine = fille du demi-oncle ou de la demi-tante, c'est-à-dire, par rapport aux autres, ils ont en commun, zéro parents et un grand-parent
 demi-cousin = fils du demi-oncle ou de la demi-tante, c'est-à-dire, par rapport aux autres, ils ont en commun, zéro parents et un grand-parent
 cousine = fille de l'oncle ou de la tante, c'est-à-dire, par rapport aux autres, ils ont en commun, zéro parents et deux grands-parents
 cousin = fils de l'oncle ou de la tante, c'est-à-dire, par rapport aux autres, ils ont en commun, zéro parents et deux grands-parents
 double-cousine = fille de la tante maternelle (sœur de la mère) avec l'oncle paternel (frère du père) ou fille de l'oncle maternel (frère de la mère) avec la tante paternelle (sœur du père), c'est-à-dire, par rapport aux autres, ils ont en commun, zéro parents et quatre grands-parents
 double-cousin = fils de la tante maternelle (sœur de la mère) avec l'oncle paternel (frère du père) ou fils de l'oncle maternel (frère de la mère) avec la tante paternelle (sœur du père), c'est-à-dire, par rapport aux autres, ils ont en commun, zéro parents et quatre grands-parents
 arrière-grand-mère ou bisaïeule = mère du grand-père ou de la grand-mère
 arrière-grand-père ou bisaïeul = père du grand-père ou de la grand-mère
 arrière-petite-fille = fille du petit-fils ou de la petite-fille
 arrière-petit-fils = fils du petit-fils ou de la petite-fille
 grand-tante = sœur du grand-père ou de la grand-mère
 grand-oncle = frère du grand-père ou de la grand-mère
 petite-nièce = petite-fille du frère ou de la sœur
 petit-neveu = petit-fils du frère ou de la sœur
 grand-cousine = cousine du père ou de la mère
 grand-cousin = cousin du père ou de la mère
 petite-cousine = fille du cousin ou de la cousine
 petit-cousin = fils du cousin ou de la cousine
 cousine au deuxième degré = petite-fille du grand-oncle ou de la grand-tante
 cousin au deuxième degré = petit-fils du grand-oncle ou de la grand-tante
 arrière-arrière-grand-mère ou trisaïeule = mère du arrière-grand-père ou de la arrière-grand-mère
 arrière-arrière-grand-père ou trisaïeul = père du arrière-grand-père ou de la arrière-grand-mère
 arrière-arrière-petite-fille = fille du arrière-petit-fils ou de la arrière-petite-fille
 arrière-arrière-petit-fils = fils du arrière-petit-fils ou de la arrière-petite-fille
 arrière-grand-tante = sœur du arrière-grand-père ou de la arrière-grand-mère
 arrière-grand-oncle = frère du arrière-grand-père ou de la arrière-grand-mère
 arrière-petite-nièce = arrière-petite-fille du frère ou de la sœur
 arrière-petit-neveu = arrière-petit-fils du frère ou de la sœur
 arrière-grand-cousine = cousine du grand-père ou de la grand-mère
 arrière-grand-cousin = cousin du grand-père ou de la grand-mère
 arrière-petite-cousine = petite-fille du cousin ou de la cousine
 arrière-petit-cousin = petit-fils du cousin ou de la cousine
 grand-cousine au deuxième degré = cousine au deuxième degré du père ou de la mère
 grand-cousin au deuxième degré = cousin au deuxième degré du père ou de la mère
 petite-cousine au deuxième degré = arrière-petite-fille du grand-oncle ou de la grand-tante
 petit-cousin au deuxième degré = arrière-petit-fils du grand-oncle ou de la grand-tante
 cousine au troisième degré = arrière-petite-fille du arrière-grand-oncle ou de la arrière-grand-tante
 cousin au troisième degré = arrière-petit-fils du arrière-grand-oncle ou de la arrière-grand-tante
 arrière-arrière-arrière-grand-mère ou quadrisaïeule = mère du arrière-arrière-grand-père ou de la arrière-arrière-grand-mère
 arrière-arrière-arrière-grand-père ou quadrisaïeul = père du arrière-arrière-grand-père ou de la arrière-arrière-grand-mère
 arrière-arrière-arrière-petite-fille = fille du arrière-arrière-petit-fils ou de la arrière-arrière-petite-fille
 arrière-arrière-arrière-petit-fils = fils du arrière-arrière-petit-fils ou de la arrière-arrière-petite-fille
 arrière-arrière-grand-tante = sœur du arrière-arrière-grand-père ou de la arrière-arrière-grand-mère
 arrière-arrière-grand-oncle = frère du arrière-arrière-grand-père ou de la arrière-arrière-grand-mère
 arrière-arrière-petite-nièce = arrière-arrière-petite-fille du frère ou de la sœur
 arrière-arrière-petit-neveu = arrière-arrière-petit-fils du frère ou de la sœur
 arrière-arrière-grand-cousine = cousine du arrière-grand-père ou de la arrière-grand-mère
 arrière-arrière-grand-cousin = cousin du arrière-grand-père ou de la arrière-grand-mère
 arrière-arrière-petite-cousine = arrière-petite-fille du cousin ou de la cousine
 arrière-arrière-petit-cousin = arrière-petit-fils du cousin ou de la cousine
 arrière-grand-cousine au deuxième degré = cousine au deuxième degré du grand-père ou de la grand-mère
 arrière-grand-cousin au deuxième degré = cousin au deuxième degré du grand-père ou de la grand-mère
 arrière-petite-cousine au deuxième degré = arrière-arrière-petite-fille du grand-oncle ou de la grand-tante
 arrière-petit-cousin au deuxième degré = arrière-arrière-petit-fils du grand-oncle ou de la grand-tante
 grand-cousine au troisième degré = cousine au troisième degré du père ou de la mère
 grand-cousin au troisième degré = cousin au troisième degré du père ou de la mère
 petit-cousine au troisième degré = arrière-arrière-petite-fille du arrière-grand-oncle ou de la arrière-grand-tante
 petit-cousin au troisième degré = arrière-arrière-petit-fils du arrière-grand-oncle ou de la arrière-grand-tante
 cousine au quatrième degré = arrière-arrière-petite-fille du arrière-arrière-grand-oncle ou de la arrière-arrière-grand-tante
 cousin au quatrième degré = arrière-arrière-petit-fils du arrière-arrière-grand-oncle ou de la arrière-arrière-grand-tante
 coinjoint = mari ou epoux
 femme = femme uni par le mariage
 mari = homme uni par le mariage
 belle-mère = mère du conjoint
 belle-mère = la femme du père qui n'est pas la mère
 beau-père = père du conjoint
 beau-père = mari de la mère qui n'est pas le père
 belle-fille = femme du fils
 belle-fille = fille de l'autre conjoint, pour un conjoint
 beau-fils ou gendre = mari de la fille
 beau-fils = fils de l'autre conjoint, pour un conjoint
 belle-grand-mère ou belle-aïeule = grand-mère du conjoint
 belle-grand-mère ou belle-aïeule = femme du grand-père qui n'est pas la grand-mère
 belle-grand-mère ou belle-aïeule = mère du beau-père ou de la belle-mère
 beau-grand-père ou beau-aïeul = grand-père du conjoint
 beau-grand-père ou beau-aïeul = mari de la grand-mère qui n'est pas le grand-père
 beau-grand-père ou beau-aïeul = père du beau-père ou de la belle-mère
 belle-petite-fille = femme du petit-fils
 belle-petite-fille = petite-fille de l'autre conjoint, pour un conjoint
 belle-petite-fille = belle-fille du fils ou de la fille
 beau-petit-fils = mari de la petite-fille
 beau-petit-fils = petit-fils de l'autre conjoint, pour un conjoint
 beau-petit-fils = beau-fils du fils ou de la fille
 belle-sœur = sœur du conjoint
 belle-sœur = femme du frère
 belle-sœur = fille du conjoint de l'un des parents qui n'est pas la demi-sœur
 beau-frère = frère du conjoint
 beau-frère = mari de la sœur
 beau-frère = fils du conjoint de l'un des parents qui n'est pas la demi-sœur
 belle-tante = tante du conjoint
 belle-tante = femme de l'oncle
 belle-tante = sœur du beau-père ou de la belle-mère
 beau-oncle = oncle du conjoint
 beau-oncle = mari de la tante
 beau-oncle = frère du beau-père ou de la belle-mère
 belle-nièce = femme du neveu
 belle-nièce = nièce du conjoint
 belle-nièce = belle-fille du frère ou de la sœur
 beau-neveu = mari de la nièce
 beau-neveu = neveu du conjoint
 beau-neveu = beau-fils du frère ou de la sœur
 belle-cousine = femme du cousin
 belle-cousine = cousine du conjoint
 belle-cousine = belle-fille de l'oncle ou de la tante
 belle-cousine = fille du beau-oncle ou de la belle-tante
 beau-cousin = mari de la cousine
 beau-cousin = cousin du conjoint
 beau-cousin = beau-fils de l'oncle ou de la tante
 beau-cousin = fils du beau-oncle ou de la belle-tante
 sans parenté = les ascendants des conjoints des collatéraux
 sans parenté = les collatéraux des conjoints des descendants
 sans parenté = les ascendants des conjoints des collatéraux
 sans parenté = les collatéraux des conjoints des descendants
 sans parenté = personne par rapport à une autre personne qui n'a pas de consanguinité, pas d'ancêtre commun, pas de parenté par affinité, pas de parenté par adoption, pas de parenté par classification indéfinie et aucun autre type de parenté

Notes et références 

Anthropologie de la parenté
Famille